Сали () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сали, Жак (1717—1776) — французский скульптор.
 Сали, Зийнет (род. 1975) — британско-кипрская певица, популярная на Кипре и в Турции.
 Сали, Сафи (род. 1984) — малайзийский футболист, нападающий.
 Сали, Энес (род. 2006) — румынский футболист. Топоним 
 Сали — город и коммуна в Алжире.

 См. также